Музей-усадьба Репина — музеи художника Ильи Ефимовича Репина:

 Музей-усадьбы Пенаты в посёлке Репино Курортного района Санкт-Петербурга.
 Музей-усадьба И. Е. Репина «Здравнёво» — в Витебском районе Витебской области Белоруссии.
 Музей-усадьба Репина (Чугуев) — в городе Чугуев Харьковской области Украины.
 Музей-усадьба Репина (Ширяево) — в селе Ширяево Самарской области.